Leodgar ist der Name folgender Personen:

 Hl. Leodegar von Autun (auch Leodgar, Lutgar, Léger, Leodigar; * um 616; † 679),  Bischof von Autun
 Leodgar von Rathsamhausen, Ordensname des Kasimir Friedrich von Rathsamhausen (1698–1786), Fürstabt des Klosters Murbach

Siehe auch:
 Leodegar